Веллингтон-стрит,  — название ряда улиц:
 Веллингтон-стрит — Оттава, Онтарио, Канада.
 Веллингтон-стрит — Гонконг.
 Веллингтон-стрит — Лондон, Великобритания.
 Веллингтон-стрит — Монреаль, Квебек, Канада.
 Веллингтон-стрит — Перт, Австралия.
 Веллингтон-стрит — Гамильтон, Онтарио, Канада.
 Веллингтон-стрит — Торонто, Онтарио, Канада.
 Веллингтон-стрит — Баллимена, графство Антрим, Северная Ирландия.